Diospyros longifolia är en tvåhjärtbladig växtart som först beskrevs av Richard Spruce och Adolf Engler, och fick sitt nu gällande namn av Hermann Sleumer och Frank White. Diospyros longifolia ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
longifolia